Тутмос IV — фараон Древнего Египта из XVIII династии, правивший приблизительно в 1397—1388 годах до н. э..

Биография

Ранние годы жизни 
Тутмос, хотя и был сыном Аменхотепа II и главной царицы Тиаа, первоначально не предназначался в преемники своему отцу. Впоследствии Тутмос рассказывал о чудесном сне, приснившемся ему, когда, будучи ещё царевичем, он после охоты отдыхал в тени Великого Сфинкса. Во сне ему явился бог Хорем-ахет-Хепри-Ра-Атум, которого якобы изображал Сфинкс, и потребовал расчистить его от песков, которые приносились ветром из пустыни, и ко времени Тутмоса уже почти полностью погребли под собой Великого Сфинкса. В награду за эту услугу бог обещал сделать Тутмоса фараоном. Проснувшись, Тутмос набрал рабочих, расчистил Сфинкса и вскоре стал фараоном.

Надпись, повествующая об этом событии, была помещена на плите у передних лап Сфинкса. Кстати, в этой же надписи упоминается и фараон Хефрен, из чего исследователями делается вывод, что Великий Сфинкс был высечен во время правления Хефрена (IV династия), хотя это единственное указание о времени постройки Великого Сфинкса.

Внешняя политика

Война за азиатские владения 
Тутмос продолжил войну с Митанни за Сирию. Ничего не известно о подробностях его похода в Переднюю Азию, который он называл, как и его отец, своей первой кампанией. Очевидно, ему пришлось углубиться далеко на север и вторгнуться в Нахарину (Митанни). Затем он вернулся через Ливан, где взял груз кедрового дерева для священной барки Амона. Прибыв в Фивы, он посетил колонию пленных в ограде своего заупокойного храма.

Но, несмотря на удачный поход (или походы, так как точно не известно сколько раз Тутмос вторгался в Азию), всё же позиции Египта в Сирии стали ослабевать в основном из-за противоборства со стороны Митаннийской державы. И, в конце концов, Тутмос был вынужден договориться о мире и разделе сфер влияния с митаннийским царём Артадамой I. По этому миру Северная Сирия отходила Митанни. Договор был скреплён браком Тутмоса с дочерью Артадамы. Также Тутмос поддерживал дружественные регулярные отношения с вавилонским царём Караиндашем I.

Поход в Нубию 

Весной 8-го года правления Тутмоса IV вспыхнуло восстание на севере Нубии, в области Уауат. Местный властитель собрал вокруг себя всех мятежных бродяг соседних областей. Восстание было подавлено Тутмосом, проникшим в труднодоступную долину, куда отступили вожди мятежников.

С огромной добычей Тутмос возвратился в Египет. Пленные, захваченные в Нубии, также были поселены на территории его заупокойного храма. О военных действиях в Нубии, подавлении восстания в землях Уауат и восстановлении работ в местных золотых рудниках, рассказывает надпись в Коноско.

Со времени Тутмоса IV произошло изменение титула царского наместника в Нубии «царского сына, ведающего южными странами», который отныне стал именоваться «Царский сын Куша».

Внутренняя политика 
Тутмос проявлял не слишком свойственную фараонам заботу о памятниках прошлого. Как уже говорилось раньше, он приказал расчистить от песков Великого Сфинкса, также при нём был завершен и воздвигнут 31-метровый обелиск Тутмоса III у южного портала ограды Карнакского храма, который оставался незаконченным в течение 35 лет.

Последние годы жизни и смерть 
Манефон писал, что правление Тутмоса продолжалось 9 лет и 8 месяцев. Однако из собственных надписей нам известен, как последний, лишь 8-й год его царствования. Судя по останкам его мумии, Тутмос умер молодым.

Архитектурное наследие 
 Фрагменты архитектурных сооружений в Гизе и Мемфисе.
 Капелла в храме Осириса в Абидосе.
 Карнак: сооружение перистиля перед 4-м пилоном, алебастровое святилище в храме Амона, многочисленные Фрагменты архитектурных сооружений.
 Завершен гигантский обелиск Тутмоса III (в настоящее время на площади Сен Жан де Латран в Риме).
 Крайне плохо сохранившийся поминальный храм в Курне.
 Гробница в Долине царей (KV43).
 Фрагменты архитектурных сооружений в Эдфу, Ашмунейне, Медамуде, Арманте, Тоде, Эль Кабе, на о-ве Элефантина, а также в Нубии (Бухен, Табо, о-в Арго).
 Тайник с вотивными предметами в основании храма в Гебель Баркале — первые зафиксированные египетские постройки в этом месте.
 Колонный зал в храме Амады.
 Строительные работы в храме Хатхор в Серабит эль-Хадим.
 Строительные работы в Мединет Гуроб (Фаюм). Впервые в Новом царстве проявляется особое внимание к Фаюмскому оазису, из которого, вероятно, происходила мать царя.

Имя

Родословие Тутмоса IV

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фотографии мумии Тутмоса IV

Фараоны по алфавиту
Фараоны XVIII династии
Правители Африки XIV века до н. э.